Mac Taylor je fiktivní postava televizního seriálu Kriminálka New York (CSI:NY). Tuto postavu hraje herec Gary Sinise. Mac Taylor má stejné příjmení jako jiná postava, kterou hrál Gary Sinise a díky níž je známý a to je poručík Dan Taylor z filmu Forrest Gump.

Původ 
Mac Taylor je hlavním vyšetřovatelem týmu oddělení Kriminálky New York. Pochází z Chicaga, po propuštění z námořní jednotky Spojených států se přestěhoval do New Yorku. Nyní považuje New York za svůj domov a jednou řekl svému kolegovi, že pracují v nejlepším městě v nejlepší zemi na světě. Během série, Mac ukázal že bude ochraňovat za každou cenu tři věci: čest jeho vlasti (svou vojenskou službou), bezpečnost svého města (svou prací v CSI) a bezúhonnost své laboratoře (svým rozhodnutím vyhodit Aiden Burn v druhé řadě).
Mac věří v řízení se důkazy, nevěří intuici. Při pohledu na místo činu má vždy na mysli Venezianovu teorii kvantové fyziky - vše je propojené. Přemýšlí tak, že pokud on a jeho tým dokážou najít spojení, tak mohou také vyřešit zločin.

Předchozí život 
Macův otec zemřel na malobuněčnou rakovinu plic a strávil posledních osm měsíců svého života na posteli na umělé výživě. Z tohoto důvodu Mac začal věřit v právo jednotlivce na důstojnou smrt. Nicméně, když ho jeho otec prosil aby ho odpojil, Mac to nemohl udělat (epizoda 309 „And here´s to you, Mrs. Azrael“).
Mac byl ženatý s Claire Conrad. Neměli spolu žádné děti, ačkoliv Claire měla dítě (Reed Garrett) z předešlého vztahu, které dala k adopci. Mac jednou Claire popsal jako atletku, s hnědými kudrnatými vlasy a velkýma modrýma očima. Claire byla zabita při útocích 11. září 2001 a její smrt ho trápí dodnes a způsobuje mu chronickou nespavost. Mac se po její smrti zbavil všeho, co mu ji připomínala, mimo fotografií a plážového míče, který nafoukla, o kterém řekl: "její dech je stále uvnitř" (epizoda 101 "Blink"). Její pozůstatky nebyla nikdy nalezeny v troskách Světového obchodního centra (epizoda 315, „Some buried bones“).

Televizní postavy